

Яново — село, Берестейська область, Барановицький район, Великолуцька сільська рада.
 Яново — хутір, Вітебська область, Глибоцький район, Псуєвська сільська рада.
 Яново — село, Вітебська область, Городоцький район, Довгопольська сільська рада.
 Яново — село, Вітебська область, Докшицький район, Березковська сільська рада.
 Яново — село, Вітебська область, Докшицький район, Вовколатська сільська рада.
 Яново — хутір, Вітебська область, Міорський район, Миколаєвська сільська рада.
 Яново — село, Вітебська область, Міорський район, Перебродська сільська рада.
 Яново — село, Вітебська область, Толочинський район, Серковицька сільська рада.
 Яново — село, Вітебська область, Ушацький район, Веркудська сільська рада.
 Яново — село, Вітебська область, Чашницький район, Проземлянська сільська рада.
 Яново — село, Гомельська область, Вітківський район, Яновська сільська рада.
 Яново — село, Гродненська область, Вовковиський район, Волковиська сільська рада.
 Яново — хутір, Гродненська область, Вороновський район, Конвелиська сільська рада.
 Яново — хутір, Гродненська область, Островецький район, Спондовська сільська рада.
 Яново — село, Гродненська область, Ошмянський район, Каменнологська сільська рада.
 Яново — село, Мінська область, Борисовський район, Зембинська сільська рада.
 Яново — село, Мінська область, Дзержинський район, Боровська сільська рада.
 Яново — селище, Могильовська область, Биховський район, Новобиховська сільська рада.
 Яново — селище, Могильовська область, Хотимський район, Березковська сільська рада.

Яново (Болгарія)

Населені пункти та їхні частини

 Яново — гміна в Нідзицькому повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яново — село в гміні Вйонзув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Яново — село в гміні Радзинь-Хелмінський Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яново — село в гміні Ваґанець Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яново — село в гміні Сведзебня Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яново — село в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яново — село в гміні Домброва-Хелмінська Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яново — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яново — село в гміні Кікул Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яново — село в гміні Пщев Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Яново — село в гміні Закрочим Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Яново — село в гміні Лів Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Яново — село в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Яново — село в гміні Наровка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Яново — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Яново — село в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Яново — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства
 Яново — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Яново — село в гміні Староґард-Ґданський Староґардського повіту Поморського воєводства
 Яново — село в гміні Квідзин Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Яново — село в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яново — село в гміні Яново Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яново — село в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яново — село в гміні Ілово-Осада Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яново — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Яново — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Яново — село в гміні Ютросін Равицького повіту Великопольського воєводства
 Яново — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Яново — село в гміні Карніце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Яново — частина міста Бидгощ в Куявсько-Поморському воєводстві
 Яново — частина міста Румія в Вейгеровському повіті Поморського воєводства
 Яново — частина села Паднево в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яново — частина села Сьверна в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яново — частина села Новий Двур у гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яново — частина села Нова Русколенка в гміні Анджеєво Островського повіту Мазовецького воєводства
 Яново — частина села Беляви в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Яново — частина села Марянув у гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Яново — частина села Пескі в гміні Цевіце Лемборського повіту Поморського воєводства
 Яново — частина села Сераковська-Гута в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Яново — частина села Льоркі в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яново — частина села Нове Ґродзічно в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яново — частина села Єндрихово в гміні Сорквіти Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яново — частина села Любнови-Мале в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яново — колонія в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Яново — осада в гміні Мроча Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яново — осада в гміні Накло-над-Нотецем Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яново — осада в гміні Лінево Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Яново — осада в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яново — осада в гміні Мілаково Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яново — осада в гміні Щитно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яново — осада в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Яново — осада в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Яново — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Яново — осада в гміні Варніце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Яново — лісова осада в гміні Доміново Сьредського повіту Великопольського воєводства

Яново — село, Зоринський район, Алтайський край

Примітки